Arsites (antiguo persa *Arsita) es un antiguo nombre persa. Puede referirse a:
Arsites, hijo del rey persa Artajerjes I, rebelde contra su hermano Darío II.
Arsites, sátrapa de la Frigia Helespóntica (s. IV a. C.).